Bernero ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Allen Bernero (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Johnny Bernero (1931–2001), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker